Kimmelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kimmelmann (1886–1946), deutscher Lehrer und Politiker (SPD)
 Andreas Kimmelmann (* 1979), deutscher Schriftsteller und Jurist
 Julia Kimmelmann (* 1993), deutsche Tennisspielerin